Нижче наведено список 139 муніципалітетів провінції Варезе. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Варезе